Ordensstern bezeichnet:
 Orbea variegata, ein Gewächs
 einen Stern zu einem Verdienstorden, siehe Bruststern